Дани́ла Серге́евич Багро́в — главный герой фильмов «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова. В обоих фильмах его роль исполнил Сергей Бодров-младший. 

Ветеран Первой чеченской войны, отслуживший срочную службу. В первой части говорится, что Данила Багров родился 5 августа 1975 года; таким образом, в первом фильме ему 22 года. Однополчане Данилы — Костя, которого наградили Орденом Мужества, и Илья — считают его самым «крутым» и умелым среди них бойцом. Сам Данила довольно скромен и не любит говорить о своих военных подвигах, обычно он  говорит, что во время войны отсиделся в штабе писарем, хотя, судя по событиям обоих фильмов, он умело применяет навыки рукопашного боя, знаком с минно-взрывным делом, неплохо стреляет, использует приемы тактики боя в городских условиях, может починить, переделать и даже изготовить огнестрельное оружие в кустарных условиях, что говорит о нем как о настоящем профессионале. Несмотря на внешнюю простоту, граничащую с чудаковатостью, Данила непримирим по отношению к любой несправедливости, и расправляется со всеми своими врагами с редким хладнокровием и даже жестокостью. Любит музыку российских рок-групп, в первую очередь Nautilus Pompilius и «ДДТ», а к поп-музыке относится пренебрежительно и называет её «ненастоящей», ведь «на войне такую не слушают». Киновед Елена Стишова определяет его как «фольклорного героя» и «благородного разбойника».

Биография

Семья 
До службы в Российской армии Данила жил с матерью-пенсионеркой (её имя не называется). Его отец, Сергей Платонович Багров (1942 г. р.), вор-рецидивист, погиб в тюрьме в январе 1982 года, и воспитанием Данилы занимался, в основном, брат Виктор, который значительно старше него (из фото в семейном альбоме в фильме «Брат» становится ясно, что Виктор служил в рядах Советской армии). Из всех родственников Данилы заметную роль играет только Виктор, в исполнении Виктора Сухорукова. Данила любит брата как отца. В отличие от Данилы, Виктор — экстраверт, общительный, часто смеётся, открыто выражает эмоции, но цельностью характера похвастать не может, чересчур легкомысленный, а ради денег готов даже на преступления. Также в «Брате 2» упоминается дед, погибший во время Великой Отечественной войны, — его имя тоже не называется.

События первого фильма 
Демобилизовавшись после войны, Данила приезжает в родной город, где сразу же ввязывается в драку с охранником на съёмочной площадке видеоклипа на песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» и попадает в милицию, но его отпускают. Жизнь в родном городке для Данилы скучна, и он едет в Санкт-Петербург, где хорошо устроился его старший брат Виктор.

Довольно быстро выясняется, что Виктор — наёмный убийца по прозвищу Татарин. Он берёт младшего брата в оборот, посылая его выполнять всю грязную работу. Сначала Данила убивает кавказца (бывшего чеченского боевика) — неугодного бандитам хозяина одного из городских рынков, и в завязавшейся погоне тяжело ранит одного из бандитов. Затем, вновь по просьбе старшего брата, сидит в засаде с двумя сообщниками, но после выполнения задания убивает обоих ради спасения от расправы случайного свидетеля.

После этого Виктор под давлением сдаёт Данилу бандитам, но Данила расправляется с ними и говорит брату, что не держит на него зла за предательство. Потеряв друзей и веру в справедливость, Данила покидает Санкт-Петербург и переезжает в Москву, желая поступить в университет и выучиться на врача.

События второго фильма 
В Москве Данила встречается со своими друзьями по Чечне, Костей и Ильёй. Брат-близнец Кости Дмитрий Громов (Митя) играет в команде НХЛ, но все деньги из-за контракта уходят американскому бизнесмену, который не гнушается ничем. Костя, пытаясь помочь брату, просит своего начальника Белкина поговорить с американцем. Но у Белкина свои интересы и многомиллионный контракт, связанный с нелегальным игорным бизнесом, и он приказывает «просто разобраться» с Костей, чтобы тот перестал лезть в это дело, однако люди Белкина понимают слова своего шефа как приказ убить Константина. Данила решает восстановить справедливость и отомстить за друга. Тем временем в Москву приезжает брат Данилы — Виктор, который присоединяется к нему.

Допрос Белкина выводит Данилу на американского бизнесмена. Он решает вместе с братом лететь в Америку и выследить его. В целях конспирации братья летят в США разными рейсами: Виктор летит до Чикаго, а Данила — до Нью-Йорка. Найдя нового приятеля-дальнобойщика, который помог ему добраться до Чикаго, Данила никак не может найти брата, у него кончаются деньги. Раздобыв оружие и вызволив из беды русскую проститутку Дашу, Данила выслеживает американца и заставляет того вернуть все деньги хоккеиста.

Встретив брата, он выясняет, что тот решил остаться в Америке. За обоими гонится полиция и украинская мафия. Перестреляв украинцев в ресторане, Виктор попадает в руки полицейских. Данила же вместе с Дашей успевают уйти от преследования американской полиции и благополучно покидают США на самолёте. После событий второго фильма дальнейшая судьба Данилы Багрова неизвестна.

Влияние на культуру 

Персонаж, созданный Сергеем Бодровым, очень полюбился российскому зрителю. Несмотря на то, что Алексей Балабанов относился к Данилу Багрову как к объекту режиссёрской иронии, зрители увидели в нём национального героя. Создатели фильма показали образ простого русского парня, несмотря ни на что, сохраняющего человеческий облик — честного, умного, в любых ситуациях не теряющего самообладание. Данила Багров стал символом стойкости и примером для подражания для многих молодых людей России. В образе Данилы Багрова находит своё отражение жестокая чеченская война. И этой жестокостью — хладнокровной и непоколебимой — пропитаны все действия героя. Война научила Данилу выживать в жёстком криминальном мире, однако, несмотря на жёсткость, Данила декларирует, что «Сила в правде».

В сентябре 2014 года граффити-команда из Витебска «HoodGraff» нарисовала на стене трансформаторной будки портрет Данилы Багрова, расположено творение недалеко от Александро-Невской лавры, рядом с остановкой «Проспект Обуховской Обороны» в Санкт-Петербурге. В 2015 году в Пермском клубе «Дом культуры» художник Вячеслав Нестеров, работающий под псевдонимом Слава Триптих, сделал огромный портрет Данилы Багрова.

Главный герой фильма «14+» является поклонником Данилы Багрова.

В 2017 году по результатам онлайн-голосования Данила Багров был признан национальным супергероем России.

В августе 2018 года Данила Багров был спародирован в клипе Монеточки «90».

В сентябре 2018 года популярный видеоблогер Enjoykin создал музыкальный видеоролик «Брат», который за сутки после публикации набрал более полутора миллионов просмотров и попал на второе место в топ сайта YouTube.

Тизер «Брата 3» (в нём рэпер Птаха задаёт вооруженному мужчине с бородой вопрос: «Скажи мне, цыган, в чем правда?» и получает ответ «В силе») имел широкий резонанс, причём вызвал у пользователей Рунета практически всеобщее возмущение: в нём увидели неуважение к памяти Алексея Балабанова и Сергея Бодрова-младшего.

Другие появления 
 К выходу первого фильма группой Nautilus Pompilius был выпущен видеоклип на песню «Во время дождя», снятый Алексеем Балабановым. В клип вошли новые кадры с Данилой Багровым (Сергей Бодров-младший).
 В своём интервью в редакции журнала «Искусство кино» Сергей Бодров сказал, что Данила Багров появляется в его фильме «Сёстры» (парень, приехавший на джипе под песню «Полковнику никто не пишет», для того, чтобы пострелять в тире) и это является «весёлым приветом Балабанову».
 В игре «Брат 2: Обратно в Америку» (своеобразное продолжение фильма «Брат 2») есть персонажи по имени Данила Багров и Виктор Багров.
 К 25-летию первого фильма вышел комикс «Брат. 25 лет». Главным героем выступил Данила Багров.

Названия 
В честь героя назван российский сухогруз «Данила Багров».

Свитер 
Свитер крупной вязки, ставший неотъемлемой частью образа Данилы Багрова, художник по костюмам и жена режиссёра Алексея Балабанова Надежда Васильева во время съёмок первого фильма нашла случайно:Я пошла в секонд-хенд, потому что денег на костюмы не было. Искала-искала и вдруг нашла этот свитер. Стоил он тридцать пять рублей. Я сразу поняла — вещь. Напялила его на Бодрова, Леша посмотрел и сказал: «Что это он такой крутой? Он не может быть крутым». А я говорю: «Да этот свитер мама ему связала!» И мы еще долго спорили. Но Сережа Бодров так хотел быть крутым, что уломал Балабанова на свитер. Леша только поставил условие, что его хоть чем-нибудь надо задрипать. Так появилась полиэтиленовая ветровка поверх свитера. Потом мальчики так одевались — бушлат и свитер. Я считаю, что это моя самая главная победа в жизни. Все остальное — ну, костюмы и костюмы.

Критика 
Литературный критик и публицист Виктор Топоров отмечал сходство двух работ режиссёра Алексея Балабанова — новеллы «Трофимъ» из киноальманаха «Прибытие поезда» (1995) и фильма «Брат» (1997).

Критик отметил, что в балабановском «Трофиме» главный герой короткометражки отправляется сначала в Петербург, а потом — как и герой Брата Данила Багров — в Москву (в фильме «Брат 2»). При этом сцены прибытия в Санкт-Петербург сняты в обоих фильмах на одном и том же вокзале — Витебском.

Кинокритик Сергей Кудрявцев подтверждает это наблюдение и разворачивает дальше мысль о том, что фильм «Брат» и новеллу «Трофимъ» нельзя рассматривать в отрыве: и Данила, и крестьянин-«убивец» Трофим приезжают в им одинаково враждебный, пугающий их город. Единственное, пожалуй, отличие — современный город утратил приметы имперской столицы и превратился в «некое подобие унылого кладбища».

Кандидат философских наук Татьяна Семёнова и доктор культурологии Мария Ерохина считают, что в Даниле Багрове воплотился традиционный образ «русского странника», но в применении к эпохе 1990-х годов. В первой части он возвращается с войны в Чечне и отправляется в Санкт-Петербург к брату-киллеру. Во второй части Данила Багров направляется из Москвы в США. Для русского странничества было характерно бесконечное во времени и пространстве путешествие с преодолением многочисленных препятствий и лишений в поисках правды или Бога.

См. также 
 Беседка Брата
 «Сила в правде»

Примечания

Ссылки 
 Сергей Бодров-младший 
 Где брат твой?
 Данила Багров — герой нашего времени?
 Депутат из Уфы пожаловался в генеральную прокуратуру на то, что фильм «Брат» разжигает межнациональную рознь 
 Сергей Бодров и Брат Данила.  Юрий Гладильщиков, обозреватель газеты «Московские Новости», для РИА Новости.
 Сбор средств на памятник Даниле Багрову. 

Брат
Персонажи боевиков
Вымышленные мужчины
Вымышленные ветераны войн
Вымышленные убийцы
Сергей Бодров-младший